Wutzsee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wutzsee (Lindow) – sjö, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, 
 Wutzsee (Liebenwalde) – sjö, Landkreis Oberhavel, Brandenburg,